Epimorphose ist ein Begriff aus der Biologie und beschreibt
 einen Typ der Regeneration, siehe Regeneration (Biologie)
 eine Etappe der Evolution nach Schmalhausen, siehe Epimorphose (Evolution)